La stazione di Mugnano (o Mugnano di Napoli) è una stazione della linea metropolitana regionale Napoli-Giugliano-Aversa (detta anche linea Arcobaleno) gestita inizialmente da MetroCampania NordEst e, a partire dal 2012, dall'Ente Autonomo Volturno (EAV). Sita in via Nuova Metropolitana angolo via Giovanni Verga, è in sotterranea ed il colore che la contraddistingue è il viola.

Storia 
È entrata in funzione il 16 luglio 2005 con l'inaugurazione della tratta che collega Piscinola, l'attuale capolinea, a Mugnano.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il Sindaco Daniele Palumbo, il Sindaco di Aversa Domenico Ciaramella, il Sindaco di Giugliano in Campania Giovanni Pianese, l'Assessore Regionale ai Trasporti di Napoli Ennio Cascetta, l'Amministratore Unico di MetroCampania NordEst Giuseppe Raccioppi, l'Amministratore Unico di EAV Alessandro Rizzardi e il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe che ha celebrato la Santa Messa.

Servizi 
La stazione dispone di:
 Biglietteria
 Servizi igienici

Note

Altri progetti 

Mugnano